Die Open d’Orléans 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 23. bis 29. September 2013 in Orléans stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 21. und 22. September 2013 statt. Bei dieser wurden in zwei Runden aus 19 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Stefan Seifert
 Sandro Ehrat
 Henri Laaksonen
 Yann Marti

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 48 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 41 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 125 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Orléans